Die Perschaja Liha 1995 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. Juli 1995 und endete am 29. Oktober 1995.

Modus 
Der belarussische Fußballverband entschied, die folgende Saison wieder innerhalb eines Kalenderjahres auszutragen. Daher wurde diese Meisterschaft als Übergangssaison ausgetragen. Es war auch die erste Saison nach der Drei-Punkte-Regel.

Die 15 Mannschaften spielten jeweils einmal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Wyschejschaja Liha 1996 auf, der Zweitplatzierte konnte über die Play-off aufsteigen. Nach dem Rückzug von Santanas Samachwalawitschy stieg nur der Tabellenletzte in die Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Zweite aus der Perschaja Liha traf in zwei Spielen auf den 15. der Wyschejschaja Liha.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Division rsssf.com

1995
Fußballsaison 1995